Allium ciliatum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
 Allium ciliatum descrita por Cirillo es el Allium subhirsutum de L.;
 Allium ciliatum descrita por K.Koch es el Allium subhirsutum de L..